François-Denis Camusat (1700-1732) : historien de la littérature et de la Presse français.
 Henri-Léon Camusat de Riancey (1816-1879) : homme politique français.
 Jean Camusat (mort en 1639) : imprimeur-libraire français.
 Nicolas-Jacques Camusat de Bellombre (1735-1809): homme politique français.
Nicolas Camusat, (1575-1655), historien et chanoine à Troyes.